Le nom de Carlos Botelho peut désigner:

Carlos Botelho (1899-1982), artiste-peintre portugais.
 Carlos Botelho or Bottelho (1964), artiste-peintre portugais.
Carlos Botelho (1855-1947), médecin urologue et ministre brésilien de l'agriculture.